Die folgenden Fahrzeuge werden als Ferrari GTO bezeichnet:

 der Ferrari 250 GTO von 1962
 der Ferrari 288 GTO von 1984